Landesregierung Schreiner bezeichnet mehrere Regierungen des Burgenlandes:
 Landesregierung Schreiner I (1928 bis 1929)
 Landesregierung Schreiner II (1930 bis 1931)